Ва́ничкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Ваничкин, Владимир Васильевич (1925—1964) — Герой Советского Союза.
 Ваничкин, Иван Дмитриевич (1912—2009) — советский солдат Второй мировой войны, Герой Советского Союза (1944).
 Ваничкин, Михаил Георгиевич (род. 1956) — советский и российский государственный деятель.